Istiqlal oder Istiklal (von arabisch  „Unabhängigkeit“) steht für:

 İstiklal (Zeitung), türkische Tageszeitung
 İstiklal Caddesi, Prachtstraße in Istanbul, vormals Grande rue de Péra
 Istiqlal, der Freitag, siehe Badi-Kalender #Wochentage
 İstiqlal (Gewehr), aserbaidschanisches Scharfschützengewehr
 Istiqlal (Partei), Partei der Unabhängigkeit, Marokko (ab 1944)

Siehe auch:
 Esteghlal (Begriffsklärung)